Muzzio
 Enrico Muzzio
 Franco Muzzio & C. Editore
 6505 Muzzio